Abfeimen (auch abfäumen; von mittelhochdeutsch veim/feim „Schaum“) steht für:
 das mechanische Entfernen von Schaum von Flüssigkeitsoberflächen, früher besonders von Glasschmelzen
 das Adjektiv abgefeimt, das eine von Arglist oder Tücke erfüllte Person bezeichnet